Агва де Уесо има више значења:
  Агва де Уесо, 1 ра. Сексион (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Уесо, Сегунда Сексион (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику